Гана́ш () — многозначный термин французского происхождения.

 Ганаш — крем из шоколада, начинка для конфет и пирожных и украшение десертов.
 Ганаш — в анатомии нижняя челюсть лошади.

Примечания